Il toponimo Urziceni può riferirsi a diverse località della Romania:
Urziceni, municipio del distretto di Ialomița
Urziceni, comune del distretto di Satu Mare